Le tournoi Netsuite Open 2012 est l'édition 2012 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du 19 au  à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 70 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont une wild card le champion des États-Unis Julian Illingworth. 

En finale, Grégory Gaultier l'emporte face au champion du monde Nick Matthew.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 

Netsuite Open
Sport aux États-Unis en octobre 2012
Squash en 2012